Bertuzzi je priimek več oseb:    
 Carlo Bertuzzi, italijanski rimskokatoliški škof
 Todd Bertuzzi, kanadski hokejist